Okręty US Navy o nazwie USS  "Alarm":
Pierwszy "Alarm" był torpedowcem.
Drugi "Alarm" (AM-140) był trałowcem typu Admirable, który po zbudowaniu został wypożyczony Związkowi Radzieckiemu

Alarm